Kołaki ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Kołaki (Barczewo), Dorf in der Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Kollacken, 1938 bis 1945: Kallacken, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Kołaki (Młynarze), Dorf in der Gmina Młynarze, Powiat Makowski, Woiwodschaft Masowien
 Kołaki (Rajgród), Dorf in der Gmina Rajgród, Powiat Grajewski, Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch:
 Kołaki Kościelne